Славена може да се отнася за:

 Славена – женско име със славянски произход, популярно най-вече в Чехия и Словакия;
 Славена – българска певица;
 Славена – българско издателство във Варна;
 Славена – търговска марка българска бира, която се произвежда от „Каменица“ АД.